Das Legg Mason Tennis Classic 2011 war ein Tennisturnier, welches vom 31. Juli bis 7. August 2011 in Washington, D.C. stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2011 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurde in Kitzbühel der bet-at-home Cup Kitzbühel gespielt. Dieser zählte jedoch im Gegensatz zum Legg Mason Tennis Classic, welches zur Kategorie ATP World Tour 500 gehörte, nur zur Kategorie ATP World Tour 250.

Titelverteidiger im Einzel war David Nalbandian, der in diesem Jahr schon in der zweiten Runde ausschied. Im Finale besiegte Radek Štěpánek den topgesetzten Gaël Monfils; der Triumph in Washington war Štěpáneks erster Titel seit 2009 und der fünfte seiner Karriere. Im Doppel waren Mardy Fish und Mark Knowles die Titelverteidiger, Knowles trat jedoch in diesem Jahr mit einem anderen Partner an und schied im Viertelfinale aus. Im Finale konnten sich Michaël Llodra und Nenad Zimonjić gegen Robert Lindstedt und Horia Tecău durchsetzen. Der Sieg in Washington ist der erste gemeinsame Titel und für beide der erste Saisontitel; für Llodra ist es der 19., für Zimonjić der 40. Doppeltitel.

Das Teilnehmerfeld des Einzelbewerbs bestand aus 48 Spielern, jenes des Doppelbewerbs aus 16 Paaren. Die 16 topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.049.760 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1.286.260 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 29. bis 30. August 2011 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen zwei Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 71 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 64 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 65 kB)

ATP World Tour 2011
Tennisturnier in Washington, D.C.